Audette peut faire référence à :

Patronyme 
 Daniel Audette (1996-), joueur de hockey sur glace québécois, fils de Donald ;
 Donald Audette (1969-), joueur de hockey sur glace québécois ;
 Julien Joseph Audette (1914-1989), pionnier de l'aviation fransaskois ;
  (1856-1942), juge franco-canadien ;
  (1907-1995), officier naval et fonctionnaire canadien, fils de Louis Arthur ;
 Marc-Antoine Audette, membre du duo d'humoristes québécois Justiciers masqués ;
 Michèle Audette (1971-), femme politique et militante autochtone canadienne ;
  (1930-), peintre abstraite australienne.

Voir aussi 
 

Homonymie de patronyme